Josh Davis (pływak)
 DJ Shadow